Termin OPA anhidraza ima više značenja.

 Arildialkilfosfataza, enzim
 Diizopropilna fluorofosfataza, enzim